

Лайм-Ридж — селище, штат Вісконсин
 Лайм-Ридж — переписна місцевість, штат Пенсільванія